appartenente al gruppo etnico dei tatari
 lingua tatara